Vermes steht für: 
 Vermes, eine Gemeinde im Kanton Jura in der Schweiz
 Plural von lateinisch vermis („Wurm“), eine historische biologische Klasse, siehe Würmer

Vermes ist der Familienname folgender Personen:
 Albán Vermes (1957–2021), ungarischer Schwimmer
 Géza Vermes (1924–2013), britischer Theologe und Orientalist
 Mária Vermes (1923–2018), ungarische Violinistin und Hochschullehrerin
 Peter Vermes (* 1966), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Timur Vermes (* 1967), deutscher Journalist und Buchautor

Siehe auch:
 Vermeș, rumänische Ortschaften
 Wermes